Kharan bezeichnet:

 die Stadt Kharan (Pakistan)
 den Bezirk Kharan (Distrikt) in Balochistan (Pakistan)
 den ehemaligen Fürstenstaat Kharan (Staat)
 die Wüste Kharan (Wüste)

Siehe auch:
 Karan (Begriffsklärung)
 Charan
 Caran